Дифенбейкер ():

 Дифенбейкер, Джон (1895—1979) — 13-й премьер-министр Канады в 1957—1963 годах
 Лейк-Дифенбейкер — водохранилище в провинции Саскачеван в Канаде
 Дифенбейкер — имя глухого волка главного героя в сериале Строго на Юг.